Burra (Australia) – miasto w Australii Południowej
 Burra (Szkocja) – jedna z wyspy szetlandzkich
 Edward Burra